

Geografia

Austria 
 Wolfsthal – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha
 Wolfsthal-Berg – dawna gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Francja 
 Wolfsthal – miejscowość w gminie Wangenbourg-Engenthal

Inne 
 Wolf von Wolfsthal – ród